Вооружённые конфликты в Южной Осетии:
 Восстания в Южной Осетии (1918—1920)
 Южноосетинская война (1991—1992)
 Вооружённый конфликт в Южной Осетии (2008)

См. также 
 Грузино-южноосетинский конфликт